Sicko bezeichnet: 

 Sicko, Dokumentarfilm des US-amerikanischen Regisseurs Michael Moore; siehe: Sicko (Film)
 Sicko, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, deutsch Altenwedel; siehe: Sicko (Recz)
 Sicko, Lied von Felix Jaehn aus dem Jahr 2020; siehe: Sicko (Lied)

Sićko ist der Familienname folgender Personen:

 Szymon Sićko (* 1997), polnischer Handballspieler